Nicolas Roerich (1874-1947), peintre russe,
 Helena Roerich (1879-1955), écrivaine ésotériste russe,
 George de Roerich (1902-1960), tibétologue russe.